Больша́я Товра́ — деревня в Холмогорском районе Архангельской области. Входит в состав Матигорского сельского поселения.

Общие сведения 
Деревня Большая Товра расположена в 90 км к юго-востоку от Архангельска, стоит на левом берегу Северной Двины, на берегу притока Курья.

В деревне располагалась церковь Флора и Лавра постройки 1878 г., памятник архитектуры регионального значения. В настоящее время переделана в жилой дом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Паниловского сельсовета Холмогорского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Населённые пункты Холмогорского района